Thorp ist der Familienname folgender Personen:
 Edward O. Thorp (* 1932), US-amerikanischer Mathematiker
 Eline Thorp (* 1993), norwegische Sängerin
 Jeremy Thorp (* 1941), britischer Diplomat
 John Thorp (1784–1848), amerikanischer Erfinder
 Richard Thorp († 2013), britischer Schauspieler
 Robert Taylor Thorp (1850–1938), US-amerikanischer Politiker
 Roderick Thorp (1936–1999), US-amerikanischer Schriftsteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thorp (Washington)
 Thorp (Wisconsin), im Clark County
 Thorp (Town, Wisconsin), Town(ship) im Clark County
 Thorp Spring (Texas)

THORP steht als Abkürzung für:
 Thermal Oxide Reprocessing Plant, eine nukleartechnische Anlage, siehe THORP

Sonstiges:
 Thorp Ridges, Gebirgskämme im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Thorpe

THORP